Operatie Lentil (Kaukasus), deportatie van bevolkingen door de Sovjet-Unie
 Operatie Lentil (Sumatra), een Britse luchtaanval op Japanse installaties